Rakefet bedeutet:

 hebräische Bezeichnung für Alpenveilchen
 Rakefet (Siedlung), eine Gemeinschaftssiedlung im Norden Israels
 Rakefet-Höhle, eine Höhle und archäologische Fundstätte im Norden Israels
 Rakefet-Tal, eine geologische Formation im Karmel-Gebirge im Norden Israels

Rakefet ist der Rufname von:

 Rakefet Zalashik (* 1973), israelische Historikerin
 Rakefet Remigolski (* 1971), israelische Sportlerin
 Rakefet Russak-Aminoach (* 1966), israelische Bankerin